

Зеґартовиці — село в гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зеґартовиці — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Зеґартовиці — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства